Great Broughton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Great Broughton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)